El Gran Premi d'Àustria de motociclisme de 2020 (oficialment anomenat myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich) va ser la cinquena prova del Campionat del Món de motociclisme de 2020. Va tenir lloc al Red Bull Ring, a Spielberg, Àustria, del 14 al 16 d'agost del 2020.

Resultats

MotoGP

Referències 

2020